Fortschrittliche Partei oder Progressive Partei ist eine Bezeichnung für zahlreiche politische Parteien.

Deutschsprachige Staaten 
 Demokratische Fortschrittliche Partei, österreichische Partei, seit 1965
 Progressive Organisationen der Schweiz, schweizerische Partei, 1968–1993
 Deutsch-baltische Fortschrittliche Partei, deutsche Partei in Lettland, 1918–1934
 Fortschrittliche Volkspartei, deutsches Kaiserreich, 1910–1918

Englischsprachige Staaten

Weitere Parteien 
 Partido Progressista, Brasilien, gegründet 1995
 Miflaga Progresivit, Israel,  1948 bis 1961
 Parti Progressiste Nigérien, Niger
 Partido Progressista (Portugal), 1876 bis 1910er Jahre
 Srpska napredna stranka (Serbische Fortschrittliche Partei)
 Partido Progresista (Spanien), 19. Jahrhundert
 Neue Fortschrittliche Partei, Südkorea, 2008 bis 2012, siehe Jinbo-sin-Partei
 Parti Démocrate Progressiste, Tunesien
 Parti Progressiste Tchadien, Tschad, 1962–1973
 Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou (Fortschrittliche Partei des arbeitenden Volkes), Zypern

Siehe auch 
 Fortschrittspartei

Parteityp
Liste (Parteien)